Swedish Open 2017 steht für folgende Wettbewerbe:

 Swedish Open 2017 (Tennis)
 Swedish Open 2017 (Tischtennis)